PDF steht als Abkürzung für:

 parton distribution function (deutsch Partonenverteilungsfunktionen), Verteilungsfunktion der Partonen in Hadronen
 PDF417 (Portable Data File), 2D-Barcode, 1991  bei Symbol Technologies entwickelt
 People’s Defence Force, bewaffneten Einheiten der National Union Government (NUG), der Exilregierung von Myanmar
 Pop Directional Formatting, siehe bidirektionales Steuerzeichen#Zeichencodierung
 Portable Document Format Portable Document Format (deutsch: (trans)portables Dokumentenformat) von Adobe
 postdoctoral fellow, siehe Post-Doktorand
 probability density function, siehe Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
 Planare Deformationslamellen, einen Begriff aus der Geologie

PdF steht als Abkürzung für:
 Partei des Fortschritts, eine 2020 in Köln gegründete deutsche Partei

PDF